Jan Thomaes, Belgisch architect
 Oscar Thomaes, Belgisch industrieel en katholiek politicus 
 Rudi Thomaes, Belgisch ondernemer